Et la vie continue (The Human Comedy) est un film américain de Clarence Brown, sorti en 1943
 Et la vie continue (...e la vita continua) est un feuilleton italien de Dino Risi, réalisé en 1984
 Et la vie continue () est un film iranien d'Abbas Kiarostami, réalisé en 1991